Dosso steht für:

Ortschaften:
 Dosso, nigrische Stadt in der gleichnamigen Region
 Dosso (Bozen), italienische Ortschaft im Bezirk Bozen
 Dosso (Arezzo), italienische Ortschaft in Arezzo, Region Toskana
 Dosso (Stadt), italienische Stadt in der Provinz Ferrara

Departements und Regionen:
 Dosso (Departement), nigrisches Departement in der gleichnamigen Region
 Dosso (Region), nigrische Region

Vorname:
 Dosso Dossi (1480–1542), italienischer Maler

Familienname:
 Aboubacar Dosso (* 1986), ivorischer Fußballspieler
 Alhassane Dosso (* 1989), senegalesischer Fußballspieler
 Giacomo Dosso (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Laure Dosso (* 1952), französische Meeresbiologin 
 Salimata Dosso (* 1986), ivorische Fußballspielerin
 Sindou Dosso (* 1986), ivorischer Fußballspieler
 Zaynab Dosso (* 1999), italienische Leichtathletin

Siehe auch:
 Dossow